Корраль-де-Альмагер ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манча-Альта-де-Толедо. Занимает площадь 326 км². Население — 6300 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 90 км.

Покровителем города считается святая дева де ла Муэла.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Magued vino de Almaguer

Муниципалитеты Толедо